Doué-la-Fontaine, comuna de Maine et Loire
 Doué (Senegal)